Une écriture bicamérale est une écriture qui oppose deux œils de format différents pour chaque caractère ;
 La pensée bicamérale désigne une théorie issue de la psychologie relative au fonctionnement du cerveau ;
 L'adjectif « bicaméral » désigne un régime ou système constitutionnel dans lequel existent deux assemblées représentatives réunies au sein d'un Parlement (tel celui en France, de l'Assemblée nationale et du Sénat).